Fotodezintegracja – reakcja jądrowa fotonu promieniowania gamma z jądrem atomowym
 Fotodezintegracja – proces jonizacji ośrodka, częściej nazywany fotodestrukcją.